São Torpes — mártir e santo cristão morto em Pisa
 São Torpes (Sines) —  sítio arqueológico no concelho de Sines, Portugal
 Praia de São Torpes — praia situada no litoral alentejano, Portugal

Desambiguações de topônimos